Möllering ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Möllering (1913–1996), deutscher Autor niederdeutscher und hochdeutscher Bücher und Zollbeamter 
 Guido Möllering, deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Regina Hemker-Möllering, stellvertretende Bürgermeisterin

Siehe auch:
 Villa Möllering
 Möllring
 Robert C. Moellering